Pogorzelica (gemeente Karnice)
Pogorzelica (gemeente Rewal)
Pogorzelica (Łobez district)